Thiercelin ist der Familienname folgender Personen: 

 Claudine Thiercelin (* 1952), französische Philosophin
 Léon Thiércelin, haitianischer Fechter 
 Jean Thiercelin (1927–1999), französischer Schriftsteller und Maler des Surrealismus

Siehe auch:

 Tiercelin